Brunšov je název více míst. Původ je vysvětlován z německého Brunnenseifen = rýžoviště. 
 Brunšov (Hradištko) – evidenční část obce, základní sídelní jednotka a formálně též ulice v obci Hradištko v okrese Praha-západ v katastrálním území Hradištko pod Medníkem
 Brunšov (Dobřichovice) – základní sídelní jednotka města Dobřichovice v okrese Praha-západ, tvořící část města na pravém břehu Berounky 
 Brunšov (Všenory) – ulice v obci Všenory v okrese Praha-západ